Pałac Przebendowskich w Warszawie
 Pałac Przebendowskich w Krakowie
 Pałac Przebendowskich w Wejherowie